Zuzana Moravčíková ist der Name folgender Personen:

* Zuzana Moravčíková (Leichtathletin) (* 1956), tschechoslowakische Mittelstreckenläuferin
 Zuzana Moravčíková (Eishockeyspielerin) (* 1980), slowakische Eishockeyspielerin